Вон () — корейське прізвище.
 Вон Гюн — корейський адмірал часів династії Чосон.
  — радянський важкоатлет.
 Вон Йон Чжун — південнокорейський плавець.
 Вон Ок Ім — пінічнокорейська дзюдоїстка.
  — державний діяч Республіки Корея, директор Національного розвідувального агентства (2009—2013).
 Вон У Йон — південнокорейський фехтувальник.
 Вон Юн Чжон — південнокорейський бобслеїст.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища